Tenisový turnaj WTA China Open 2009 se konal ve dnech 3. – 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 4 500 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

Čtyři semifinalistky z Tokia mají zajištěn přímý postup do druhého kola. Jsou to následující hráčky:
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Li Na (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Jelena Dementěvová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A.-L. Grönefeldová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jelena Vesninová
| RD1-score03-1=62
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Melinda Czinková
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Čchun-mej Ťiová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Lucie Šafářová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=Volný los
| RD1-score07-1= 
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= Li Na
| RD1-score08-1= 
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Agnieszka Radwańská
| RD1-score09-1= 
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=Volný los
| RD1-score10-1= 
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Urszula Radwańská
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Patty Schnyderová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Vania Kingová
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= G. Voskobojevová
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= María J.M. Sánchezová
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Caroline Wozniacká
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=62
| RD1-score16-3=0

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Jelena Dementěvová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Melinda Czinková
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Lucie Šafářová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= Li Na
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= Agnieszka Radwańská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Patty Schnyderová
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= Vania Kingová
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= María J.M. Sánchezová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Jelena Dementěvová
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=16
| RD3-team02= Li Na
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= Agnieszka Radwańská
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= María J.M. Sánchezová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Jelena Dementěvová
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=12
| RD4-team02= Agnieszka Radwańská
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
 3. Sekce 

 4. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly. První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.
{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (čtvrtfinále)
  Rennae Stubbsová /  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Anabel M. Garriguesová /  Virginia R. Pascualová (2. kolo)
  Nuria L. Vivesová /  María J. M. Sánchezová (čtvrtfinále)
| width=50% |
<ol start="5">
<li>  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (Vítězky)'<li>  Anna-Lena Grönefeldová /  Patty Schnyderová (čtvrtfinále)
<li>  Vania Kingová /  Naďa Petrovová (1. kolo)
<li>  Čuang Ťia-žung /  Lisa Raymondová (1. kolo)
</ol>
|}

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 China Open
 China Open (tenis) 2009 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk dvouhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2009